Авондејл има више значења:
 Авондејл (Луизијана)
 Авондејл (Аризона)
 Авондејл (Мисури)
 Авондејл (Пенсилванија)
 Ејвондејл (Колорадо)